Elektroconvulsietherapie of elektroshocktherapie, een bepaalde medische behadeling
 Schoktherapie (economie), bepaalde plotselinge economische regelingen